Сай:

 Сай — мелкая южноамериканская лесная птица, другое название — бирюзовая танагра-медосос.
 Сай — японское колющее холодное оружие, средний трезубец.
 Сай — обряд семикратного бега между холмов ас-Сафа и аль-Марва во время совершения паломничества хаджа и умры.
 Сай — один из главных персонажей манги и аниме-сериала «Наруто».
 Сай — в Средней Азии: овраг с постоянным или временным водотоком, а также сам водоток (в частности, сравнительно небольшая река, испытывающая резкие сезонные колебания в полноводности либо полностью пересыхающая).
 «Сай» — название киргизского футбольного клуба «Биримдик» из Сокулука в 2010—2011 годах.

Люди 
 Сай, Зехра (1906—1990) — турецкая художница.
 Сай, Сергей Иванович (1953—2008) — российский государственный деятель.
 Сай, Татьяна Георгиевна (род. 1967) — российская певица, известная под псевдонимом «Любаша».
 Сай, Фазыл (род. 1970) — турецкий пианист и композитор.
 PSY (род. 1977) — южнокорейский исполнитель и автор песен.

Топоним 
 Сай — город в северном Лаосе, административный центр провинции Удомсай.
 Сай — река в Японии, приток Синано.

См. также 
 Сайи
 Саи